Minnesota State University ist der Name folgender Universitäten:

 Minnesota State University, Mankato
 Minnesota State University Moorhead

Siehe auch:
 Minnesota State Colleges and Universities System, Verbund staatlicher Colleges und Universitäten in Minnesota